Edinburgh North and Leith steht für:

 einen Wahlkreis für das schottische Parlament, siehe Edinburgh Northern and Leith
 einen Wahlkreis für das britische Unterhaus, siehe Edinburgh North and Leith (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich)